Церковь Святого Бавона () — самая большая протестантская церковь нидерландского города Харлем, расположенная на центральной площади Гроте-Маркт. Была сооружена в XIV веке над могилой покровителя города святого Бавона, но первоначальное сооружение было сильно повреждено во время пожара, а дошедшее до наших дней здание в стиле пламенеющая готика является результатом восстановительных работ XV—XVI веков. Изначально была построена как католическая, но в настоящее время принадлежит протестантам.

Общая характеристика 
Длина церкви святого Бавона — 108 метров, ширина нефов — 31 метр, длина трансепта — 47 метров. Высота крыши церкви — 39 метров. Семидесятишестиметровая церковная колокольня видна почти из любой точки Харлема. Колокольня деревянная, обшитая свинцовыми листами, защищающими древесину от гниения. Вес башни — 250 тонн, в том числе 85 тонн свинца. Ажурная сквозная луковка башни увенчана флюгером в виде петушка и флагштоком.

Свод собора базируется на четырёх массивных колоннах. Деревянный свод церкви опирается на 28 опор, потолок главного нефа (высота потолка — 29 метров) выполнен из кедровой древесины.

История церкви 
Первое упоминание о городской церкви Харлема, расположенной на месте нынешней церкви, относится к 1307 году. Городские пожары 1347 и 1351 года сильно повредили её. В 1370 году началось строительство новой церкви, продолжившееся до 1538 года. В 1503 году на башне церкви святого Бавона зазвонил самый большой колокол, называемый Рулант, массой более пяти тонн. Два малых колокола обогатили звонницу в 1562 году, с тех пор ежедневно в начале десятого вечера эти колокола звонили о том, что городские ворота закрываются. Ворот уже нет, но традиция сохранена до наших дней.

В 1559 году церковь получила статус кафедрального собора и оставалась им в течение 19 лет, однако в этот период в Голландии уже вовсю шла Реформация, поэтому название собора за церковью святого Бавона не закрепилось. С 1578 года церковь становится протестантской (лишь через три века — в 1898 году — в Харлеме будет построен новый католический собор в стиле модерн, также освящённый в честь святого Бавона).

В 1663 году на башне церкви установлен карильон, в 1685 году — построена ризница. В 1692 — 1694 годах здесь работал органистом крупный голландский композитор эпохи барокко Сибранд ван Ноорд (Младший). В 1735 году был сооружён знаменитый орган Христана Мюллера. 22 мая 1801 года церковь пережила пожар, вызванный попаданием молнии.

Первая серьёзная реставрация собора проходила с 1870 по 1928 год, при этом крыша церкви святого Бавона обзавелась парапетом и пинаклями, придавшими её силуэту более готический вид.
В здании была установлена система автоматического пожаротушения, способная залить огонь на высоте до 70 метров. В 1964—1969 году реставрировали башню с расширением карильона. В 1981—1985 годах церковь вновь была отреставрирована.

Интерьер церкви 
Бо́льшая часть внутреннего убранства церкви святого Бавона относится к периоду Реформации. Вплоть до 1831 года в храме проводились захоронения: их в церкви около полутора тысяч, поэтому её пол почти сплошь покрыт надгробными плитами чёрного цвета, самые старые из которых датируются XV веком. В хоре церкви похоронен Франс Халс, его могила отмечена фонарём. Старинные витражи церкви утрачены в период Реформации, сохранился только один витраж 1679 года на южной стене нефа. Сейчас церковь украшают витражи XIX—XXI веков, а также исторические витражи, перенесённые из других церквей.

В северной части трансепта стоит бюст Вильгельма I Оранского, поставленный здесь в 1825 году во время промышленной выставки в Харлеме. Здесь же располагается самый новый витраж церкви — композиция в синих тонах «Мир и терпимость» Михеля ван Офербейка, открытый в 2008 году королевой Нидерландов Беатрикс. Рядом находится вход в капеллу Марии, где можно видеть саркофаг красного камня, датированный XII—XIII веком, и самый старый в Харлеме деревянный сундук XV века, служивший в своё время хранилищем городской казны.

Латунная кафедра церкви 1499 года имеет форму пеликана, во всяком случае таким голландцы представляли себе пеликана пятьсот лет назад. Из латуни изготовлена и решётка хора (1517 год), подлинный шедевр средневекового искусства. Перила старой кафедры 1434 года также латунные, они изображают двух змей, символизирующих дьявола-искусителя.

На стене правого нефа висит старый план города (XVII век), обрамлённый изображениями городских зданий и площадей того времени. В южной части трансепта подвешены модели судов XVI—XVII веков, подарок церкви от гильдии кораблестроителей. В стене южного нефа вмуровано испанское пушечное ядро, мемориал осады Харлема 1573 года.

Орган 
Храм знаменит своим органом, построенным Христианом Мюллером в 1738 году. В своё время он был самым большим органом в мире, высотой более 30 метров, с 63 регистрами (сейчас их 68), тремя мануалами, педальной клавиатурой и 5068 трубами. Длина самой большой трубы — 10 метров. На этом считающемся красивейшим в мире органе играли Гендель, Мендельсон и десятилетний Моцарт. На протяжении XIX—XX веков орган подвергался различным изменениям, но во время реконструкции 1959—1961 годов ему был возвращён первоначальный вид.

Фотографии

Примечания

Литература 
 J.J. Temminck (red.) De toren van de Grote- of Sint-Bavokerk. Geschiedenis en restauratie, Haarlem, Schuyt & Co, 2002.
 M.D. Ozinga e.a., De Gotische kerkelijke bouwkunst, Amsterdam, Uitgeverij Contact, 1953.
 J.J. Vriend, De bouwkunst van ons land. De steden. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1949, derde druk

Ссылки 
 De Grote of St. Bavokerk te Haarlem
 The Müller Organ in the Grote or St. Bavokerk

Здания и сооружения Харлема
Бавон
Достопримечательности Нидерландов